Indias Neerlandesas es el nombre dado a dos antiguas colonias de los Países Bajos:
 Indias Orientales Neerlandesas, que corresponde a la actual Indonesia.
 Indias Occidentales Neerlandesas (también llamadas Antillas Neerlandesas), en el mar Caribe.